Bathurst kan henvise til flere emner:
 Banjul – Gambias hovedstad; hed til 1973 Bathurst
 Bathurst (Australien) – by i New South Wales, Australien
 Bathurst (New Brunswick) – by i New Brunswick, Canada
 Henry Bathurst, 3rd Earl Bathurst – engelsk koloniminister